Lefley ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Lefley (1948–1997), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Chuck Lefley (* 1950), kanadischer Eishockeyspieler